Бресс:

 Бресс — возвышенная местность в Бургундии, заключённая между Домбом, Юрой, реками Сона и Ду.

Персоналии 
 Бресс, Жак (1822—1883) — французский инженер и математик, имя которого включено в Список 72 имён на Эйфелевой башне.
 Бресс, Хаймен (1931—1995) — канадский скрипач южноафриканского происхождения.